Tratta – sinonimo di attività commerciali spesso con connotazione illegale
Tratta di esseri umani - attività criminale finalizzata allo sfruttamento
Pesca alla tratta – tipo di pesca che si effettua in bassi fondali e sabbiosi fin dall'antichità
 Tratta bancaria – titolo di credito emesso da una banca a valere su fondi che lo stesso ente ha in deposito presso un altro ente bancario
 Cambiale tratta – tipo di cambiale 
 Tratta – operazione con cui vengono abbinati i cavalli alle dieci Contrade che partecipano al Palio di Siena